Ledce kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ledce (okres Plzeň-sever)
 Ledce (okres Hradec Králové)
 Ledce (okres Brno-venkov)
 Ledce (okres Kladno)
 Ledce (okres Mladá Boleslav)